Гимназия № 36:
 Гимназия № 36 (Гомель)
 Гимназия № 36 (Ростов-на-Дону)